Гнездо — многозначное слово:
 Гнездо — сооружение, строящееся различными видами животных и служащее как место для сна, жилья и высиживания яиц и вскармливания потомства.
 Гнездо птицы — место, в котором птицы откладывают и высиживают свои, а в некоторых случаях чужие яйца и выращивает птенцов.
 Гнездо — форма, для заполнения расплавленным металлом, для получения болванки, слитка или изделия.
 Гнездо — три корзины, плетёные из прутьев, различной величины, вставленные одна в другую.
 Гнездо — полость в завязи.
 Гнездо — мелкие, в разброс лежащие, неправильной формы скопления руды или какого-либо минерала.
 Гнездо — охотничий термин обозначающий пару каких-нибудь птиц.
 Гнездо — семена сельскохозяйственных растений, высеянные небольшой кучкой для образования кустов; отсюда название: гнездовые сеялки.
 Гнездо — посадка кучками или пучками, применяемая при высаживании клубней картофеля и в особенности длинных ивовых черенков на песчаных почвах и даже на вязких глинистых почвах, чтобы дать большую защиту укоренившимся черенкам от заглушения их сорными травами.
 Гнездо — ячейки в сотах, или восковом пласте, наполненные не мёдом, а червой или приплодом.
 Гнездо (электротехника) — контакт-деталь розетки, предназначенная для ввода штыря вилки и электрического контактирования с ним по своей внутренней поверхности.
 «Гнездо» — американский фильм режиссёра Шона Дуркина, вышедший в 2020 году.

См. также 

 Воронье гнездо — исторический термин, которым обозначался наблюдательный пост в виде открытой бочки, закреплённой над марсовой площадкой фок-мачты парусного судна.
 Пулемётное гнездо — фортификационное сооружение (или окоп для пулемёта).
 Словообразовательное гнездо — самая крупная единица в системе словообразования, представляющая собой совокупность однокоренных слов, связанных отношениями словообразовательной мотивации (производности).

Примечания